Desa Suko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Suko (administrativ by i Indonesien, lat -7,45, long 112,68), Jawa Timur, 
 Desa Suko (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 112,70), Jawa Timur, 
 Desa Suko (administrativ by i Indonesien, lat -7,81, long 113,35), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar